La Copa Mundial Femenina de Futbol 1995 va ser la segona edición de la competición, i va tenir lloc a Suècia. Noruega es va proclamar campió del món, derrotant el vigent campió (els Estats Units), en semifinals, i al campió d'Europa (Alemanya) en la final.

Classificació

UEFA 

 Play-off: Noruega 7-3 Itàlia, Suècia 3-2 Dinamarca, Anglaterra 4-2 Islàndia, Alemanya 5-0 Rússia''

CONCACAF

AFC

CAF

CONMEBOL

OFC

Fase de grups

Eliminatòries finals

Referències 

1995